Johnson poate fi:

 Johnson & Johnson
 Johnson Controls
 Comitatul Johnson, Wyoming
 Johnson Wax Building
 Lyndon B. Johnson Space Center
 Howard Johnson Grand Plaza

Oameni
 Alphonso Johnson (n. 1951), basist american
 Amy Johnson (1903-1941), aviatoare britanică
 Andrew Johnson (1808-1875), politician american, președinte al Statelor Unite ale Americii
 Andy Johnson (n. 1981), fotbalist englez
 Ben Jonson (1572-1637), actor, dramaturg și poet englez
 Ben Johnson (actor) (1918-1996), actor american
 Ben Johnson (atlet) (n. 1961), atlet canadian
 Boris Johnson (n. 1964), politician și jurnalist britanic
 Brad Johnson (actor) (1959-2022), actor american
 Brad Vee Johnson (n. 1961), cântăreț american
 Brian Johnson (n. 1947), cântăreț și compozitor englez
 Corey Johnson (n. 1961), actor american
 Dakota Johnson (n. 1989), actriță și fotomodel american
 Denis Johnson (1949-2017), scriitor american
 Don Johnson (n. 1949), actor, producător, regizor, cântăreț și compozitor american
 Dulee Johnson (n. 1984), fotbalist liberian
 Dwayne Johnson (n. 1972), actor american și wrestler
 Eddie Johnson (1919-1974), pilot de curse auto american
 Eliza McCardle Johnson (1810-1876), Andrew Johnson
 Enoch L. Johnson (1883-1968), om politic american
 Eyvind Johnson (1900-1976), scriitor suedez
 Glen Johnson (n. 1984), jucător englez de fotbal
 Glen Johnson (boxer) (n. 1969), boxer jamaican
 Jack Johnson (n. 1975), cântăreț și compozitor america
 Jill Johnson (n. 1973), cântăreață suedeză
 Jimmie Johnson (n. 1975), pilot de curse american
 Katherine Johnson (1918-2020), matematiciană americană
 Lady Bird Johnson (1912-2007), soția lui Lyndon B. Johnson
 Leslie Johnson (1912-1959), pilot de curse englez
 Louis A. Johnson (1891-1966), politician și avocat american
 Lyndon B. Johnson (1908-1973), politician american, președinte al Statelor Unite ale Americii
 Magic Johnson (n. 1959), jucător de baschet american
 Matt Johnson (n. 1969), claviaturist englez
 Meg Johnson, lector și poetă americană
 Michael Johnson (n. 1967), atlet american
 Neil Johnson (regizor) (n. 1967), producător britanic de film și muzică
 Norman Johnson, (1930-2017), matematician american
 Philip Johnson (1906-2005), arhitect, autor, istoric al artei, director de muzeu american
 R. Brandon Johnson (n. 1974), actor american
 Ray William Johnson (n. 1981), comedian, scenarist și producător american
 Rebekah Johnson (n. 1976), cântăreață, compozitoare și actriță de film americană
 Rian Johnson (n. 1973), regizor de film, scenarist, scriitor, monteur american
 Richard Mentor Johnson (1780-1850), politician american
 Robert Johnson (1911-1938), chitarist și cantautor american
 Samuel Johnson, (1709-1784), autor de literatură engleză
 Stanley Johnson (n. 1940), scriitor și om politic britanic
 Van Johnson (1916-2008), actor american, cântăreț și dansator

Vezi și 
 Comitatul Johnson (dezambiguizare)